

Girone G

Squadre partecipanti

Regular season

Risultati

Classifica

Girone H

Squadre partecipanti

Regular season

Risultati

Classifica

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2019
Pallavolo nel 2020
 2019-2020